Тепик има више значења:

 Тепик
 Тепик (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепик, насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Тепик (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Тепик (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику